Сызды́ков (Сызды́кова) — казахская фамилия. Известные носители:

Сыздыков 
 Сыздыков, Абу (1896—1989) — чабан, Герой Социалистического Труда.
 Сыздыков, Абу (1919—1973) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Сыздыков, Абылкас (1928—1997) — чабан, Герой Социалистического Труда.
 Сыздыков, Амангельды Хамзинович — депутат Сената Парламента Казахстана III созыва.
 Сыздыков, Бахтияр Омарович (род. 1958) — казахстанский военный деятель, генерал-майор.
 Сыздыков, Бейбит Шалдарулы — аким города Туркестан (май 2008 — июль 2009)
 Сыздыков, Булат Муратович (1956—2016) — казахстанский гитарист, композитор и аранжировщик.
 Сыздыков, Джолчи (1912 — ?) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Сыздыков, Жакан (1901—1977) — казахский советский поэт и переводчик.
 Сыздыков, Жанпеис (1895—1979) — чабан, Герой Социалистического Труда.
 Сыздыков, Сейлхан (род. 1936) — тракторист. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан.
 Сыздыков, Тито Уахапович (род. 1948) — казахстанский общественный и политический деятель.
 Сыздыков, Тургун Искакович (род. 1947) — депутат Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва, в 2014—2016 секретарь ЦК КНПК.
 Сыздыков, Уахап Бекович (1924—1992) — общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, персональный пенсионер республиканского значения Казахстана.



См. также 
 Сыздык-султан
 Село имени Абу Сыздыкова — село в Амангельдинском районе Костанайской области Казахстана.